H5, H-5 ou H05 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 H5 ⁄ Quidora, un sous-marin de la Marine chilienne ;
 , un destroyer de la Royal Navy ;
 , un sous-marin de la Royal Navy ;
 , un destroyer de la Royal Navy ;
 Hong H-5, la version chinoise de l'Iliouchine Il-28, un avion militaire ;
 Sikorsky H-5, un ancien modèle d'hélicoptère américain ;
 , un sous-marin de l'United States Navy.

Entreprise 
 H5, un collectif de graphistes français ;
  H5, une société américaine spécialisée en recherche d'information.

Médecine 
 Affections de l'orbite (H05), d'après la classification internationale des maladies ;
 Classe ATC H05, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC ;
 H5, Un type d'hémagglutinine présent dans le virus de la grippe aviaire H5N1.

Photographie 
 Sony Cyber-shot DSC-H5, un appareil photo de la série Sony Cyber-shot DSC.

Transports 
Aviation
 .

Routes
  Voie rapide slovène H5 reliant la frontière italienne à Koper ;
  Route principale suisse 5 reliant la frontière allemande à Lausanne.
Train
  Ligne H5 du Train suburbain de Budapest en Hongrie.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

pt:Histona#Classes